Перово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, входит в состав Демидовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 32 км на юго-запад от Гусь-Хрустального, в 6 км на юг от ж/д станции Торфопродукт (п. Мезиновский) на линии Москва—Муром.

История 
До революции в составе Демидовской волости Касимовского уезда Рязанской губернии, с 1926 года — в составе Палищенской волости Гусевского уезда Владимирской губернии. В 1926 году в деревне было 116 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Перовского сельсовета Гусь-Хрустального района Владимирского округа Ивановской Промышленной области, с 1935 года — в составе Курловского района Ивановской области, с 1944 года — в составе Владимирской области, с 1954 года — в составе Палищенского сельсовета, с 1963 года — в составе Гусь-Хрустального района, с 1973 года — в составе Демидовского сельсовета, с 2005 года — в составе Демидовского сельского поселения.

В годы советской власти — центральная усадьба колхоза им. Жданова.

Население

Инфраструктура 
В деревне находятся СПК «Перовский», средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, сельский клуб где проводят по выходным дискотеки.

Примечания

Ссылки 
 «Князёк» провинциального масштаба

Населённые пункты Гусь-Хрустального района